Zorn puede referirse a: Paleta de Zorn
 Johannes Zorn, farmacéutico y botánico alemán; 
 Anders Zorn, pintor sueco; 
 John Zorn, saxofonista y compositor estadounidense; o
 Max Zorn, matemático alemán, nacionalizado estadounidense.
 Bruno González-Zorn, microbiólogo, científico y profesor hispano-alemán